Phanat Nikhom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chonburi, Thailanda, cu o populație de 116.439 de locuitori și o suprafață de 450,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 20 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 185 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Ko Chan district.

Amphoe în provincia Chonburi